Xenostigme är ett släkte av svampar. Xenostigme ingår i familjen Meliolaceae, ordningen Meliolales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Xenostigme